Kawamoto bezeichnet:
 Kawamoto (Saitama) (heute: Fukaya), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Saitama
 Kawamoto (Shimane), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Shimane

Kawamoto ist der Familienname folgender Personen:
 Akito Kawamoto (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Evelyn Kawamoto (1933–2017), US-amerikanische Schwimmerin
 Hideko Kawamoto (* 1969), japanische Komponistin
 Katsuhiko Kawamoto (* 1966), japanischer Synchronsprecher
 Kawamoto Kakuzō, japanischer Politiker
 Kihachirō Kawamoto (1925–2010), japanischer Trickfilmer
 Kōhei Kawamoto (* 1979), japanischer Schwimmer
 Kōji Kawamoto (* 1972), japanischer Dirigent
 Kawamoto Kōmin (1810–1871), japanischer Gelehrter
 Masahide Kawamoto (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Mitsuhiro Kawamoto (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Nobuhiko Kawamoto (* 1936), japanischer Unternehmer
 Riyo Kawamoto (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ryōji Kawamoto (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kawamoto Saburō, japanischer Literaturkritiker
 Shō Kawamoto (* 1993), japanischer Mittelstreckenläufer
 Shunsuke Kawamoto (* 1962), japanischer Ruderer
 Kawamoto Taizō (1914–1985), japanischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Toshihiro Kawamoto (* 1963), japanischer Trickfilmer
 Yukari Kawamoto (* 1972), japanische Turnerin